Heurne steht für:

 Heurne (Belgien), Teilgemeinde bzw. Ortsteil der Stadt Oudenaarde, Provinz Ostflandern, Belgien
 Heurne, Ortsteil der Gemeinde Aalten, Provinz Gelderland, Niederlande

Heurne ist der Familienname folgender Personen:

 Jan van Heurne (1543–1601), niederländischer Mediziner, siehe Johannes Heurnius
 Justus van Heurne (Justus Heurnius; 1587–1652/1653), niederländischer Missionar
 Otto van Heurne (1577–1652), niederländischer Mediziner und Anatom, siehe Otto Heurnius